Константи́н Алекса́ндрович Гордию́к (11 марта 1978, Новороссийск, Краснодарский край, СССР) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник футбольной школы Новороссийска. В 18 лет дебютировал в Высшей лиге России в составе новороссийского «Черноморца».
В январе 2009 года подписал контракт с клубом Второго дивизиона «Жемчужина-Сочи».

В Премьер-лиге провёл 67 игр, забил 6 мячей.

Достижения

Командные 
 Победитель Первого дивизиона: 2005
 Бронзовый призёр Первого дивизиона (2): 2001, 2007
 Победитель зоны «Юг» Второго дивизиона: 2009
 Серебряный призёр зоны «Запад» Второго дивизиона: 2010
 Финалист Кубка Премьер-лиги: 2003

Личные 
 Лучший защитник зоны «Юг» Второго дивизиона России: 2009

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Славянск»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Черноморец-2» Новороссийск
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Торпедо-ЗИЛ»
Игроки ФК «Олимпия» Геленджик